Curley
Curley (Côte-d'Or)
Curley (filme)

Desambiguação